Ґміна Острувек може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Острувек (Велюнський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Острувек (Любартовський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві